Brent Hughes è il nome di diverse persone:
Brent Hughes (hockeista su ghiaccio 1943), hockeista su ghiaccio canadese della NHL e della WHA.
Brent Hughes (hockeista su ghiaccio 1966), hockeista su ghiaccio canadese della NHL.